В Соединённых Штатах Америки в настоящее время насчитывается 2 округа с названием Уиндем ():
 округ '''Уиндем''' в штате Вермонт;
 округ '''Уиндем''' в штате Коннектикут.